Ешміре́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 240 км на південний захід від Парижа, 115 км на схід від Нанта, 31 км на схід від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Ешміре, Босе, Шартрене, Шевіре-ле-Руж, Кле-Валь-д'Анжу, Кюон, Фужере, Ле-Геденйо i Сен-Кантен-ле-Борепер було приєднано до муніципалітету Боже-ан-Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 230 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 565,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ешміре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ешміре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара